Miani è un cognome italiano che può riferirsi a:

Persone 
Antonio Miani (1864-1933) – generale italiano
Carlo Miani (1914-1994) – militare e aviatore italiano
Cesare Miani (1891-1961) – architetto italiano
Ercole Miani (1893-1968) – militare e antifascista italiano
Fulvia Miani Perotti (1844-1931)  – scrittrice italiana
Gerolamo Miani o Emiliani (1486-1537) – santo italiano, fondatore dell'ordine dei Chierici Regolari di Somasca
Giovanni Miani (1810-1872) – esploratore italiano
 Giovanni Miani, o più semplicemente Miani (1962) – cantante italiano
 Miani – album di Miani del 1988
 Miani – album di Miani del 1990
Luciano Miani (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Marcello Miani (1984) – canottiere italiano
Michele Miani (1888-1980) – politico italiano
Pietro Miani o Emiliani (1362-1433) – politico e vescovo cattolico italiano
Valeria Miani (1563-1620) – drammaturga italiana

Altro
Miani – famiglia patrizia veneziana
Miani e Silvestri – impresa di costruzioni meccaniche di Milano
Palazzo Miani Coletti Giusti – edificio di Venezia